Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 3. und 5. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Weltmeister wurde der kubanische Titelverteidiger Iván Pedroso, der bei den Panamerikanischen Spielen 1995 Gold und 1991 Bronze gewonnen hatte. Den zweiten Platz belegte der US-Amerikaner Erick Walder. Bronze ging an den Russen Kirill Sossunow.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Elston Albert Shaw aus Belize erzielte in der Qualifikation mit 7,21 m einen neuen Landesrekord.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten. In diesem Wettbewerb lag die Windunterstützung sowohl in der Qualifikation als auch im Finale bei allen Sprüngen im erlaubten Bereich.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
3. August 1997, 8:20 Uhr

39 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 8,05 m. Vier Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Springer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 7,93 m für die Finalteilnahme erbracht werden. Ein weiterer Athlet hatte wie der Teilnehmer auf Rang zwölf 7,93 m erzielt, wurde jedoch nach Anwendung der Regel zur weiteren Differenzierung über den zweitbesten Versuch auf Platz dreizehn eingestuft und konnte nicht am Finale teilnehmen.

Gruppe A

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Weitspringer:

Finale 
5. August 1997, 19:00 Uhr

Video 
 Men's Long Jump Final - 1997 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 13. Juni 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Men Long Jump Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 21. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Long Jump, Athens 1997, S. 173f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 21. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung der Männer
Leichtathletikwettbewerb in Marousi